Eine Riegelstellung soll das Übergreifen eines Brandes oder Fronteinbruches verhindern; sie existiert als  

 Riegelstellung (Feuerwehr)
 Riegelstellung (Militär)